Charles de Brouckère (1757-1850), Belgisch staatsman en vader van staatsmannen, onder meer gouverneur van Limburg (1815-1826), lid van de Eerste Kamer (1828-1830)
Charles de Brouckère (1796-1860), Belgisch staatsman, onder meer lid van de Tweede Kamer (-1830), minister (1830-1832), burgemeester van Brussel (1848-1860)
Charles de Brouckère (1797-1850), burgemeester van Roeselare (1830-1847)